Мураве́й — насекомое, см. Муравьи.

Топонимы 
 Муравей — река в Пермском крае и Республике Коми.
 Муравей — река в Нижегородской области.
 Муравей — государственный природный заказник регионального значения в Щёлковском районе Московской области.
 Муравей — остановочный пункт на Транссибирской магистрали, в Слюдянском районе Иркутской области.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Муравей — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Муравей — село в Залесовском районе Алтайского края.
 Муравей — поселок в Заринском районе Алтайского края, упразднён в 1983 г.
 Муравей — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Муравей — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Муравей — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.

Техника 
 «Муравей» — марка советского мотороллера, выпускавшегося Тульским машиностроительным заводом.
 «Муравей» — словесное название российского оружия, обозначающее транспортный контейнер (баул).
 «Муравей» — сленговое название грузозахвата для перемещения бревен, внешне похожего на жвалы муравьёв.

Корабли 
 «Муравей» — парусный катер Балтийского флота России 1808 года постройки.
 «Муравей» — тендер Каспийской флотилии России 1821 года постройки.
 «Муравей» — парусный бот Каспийской флотилии России 1847 года постройки.

Другое 
 «Муравей» — стихотворение Евгения Фейерабенда.

См. также 
 Муравейник (значения)